Hawks steht für:
 Hawks – Die Falken, britische Tragikomödie aus dem Jahr 1988
 The Hawks, US-amerikanische Rockabilly-Band der 1950er und 1960er Jahre
 umgangssprachlich die Chicago Blackhawks, US-amerikanisches Eishockeyfranchise

Personen:
 Charles Hawks (1899–1960), US-amerikanischer Filmregisseur
 Gray Hawks, US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Howard Hawks (1896–1977), US-amerikanischer Filmregisseur
 John Twelve Hawks, US-amerikanischer Schriftsteller
 John Two-Hawks, US-amerikanischer Musiker
 Kenneth Hawks (1898–1930), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Mickey Hawks (1940–1989), US-amerikanischer Rock'n'Roll-Musiker
 Tony Hawks (* um 1960), englischer Komödiant und Schriftsteller

Sportvereine:
 Atlanta Hawks, US-amerikanisches Basketballfranchise
 Tübingen Hawks, deutscher Baseball- und Softball-Verein

Siehe auch:
 Hawk
 Hawkes